Alakamisy – comune del distretto di Antsirabe II, Madagascar
 Alakamisy Ambohijato – comune del Madagascar
 Alakamisy Ambohimaha – comune del Madagascar
 Alakamisy Ambohimahazo – comune del Madagascar
 Alakamisy Anativato – comune del Madagascar
 Alakamisy Itenina – comune del Madagascar